Francis Baring (baronet) (1740–1810)
 Francis Baring (1. baron Northbrook) (1796–1866) – brytyjski polityk, członek stronnictwa wigów
 Francis Baring (2. hrabia Northbrook) (1850–1929)
 Francis Baring (4. baron Northbrook) (1882–1947)
 Francis Baring (5. baron Northbrook) (1915–1990)
 Francis Baring (6. baron Northbrook) (ur. 1954)